Tawa Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Tawa (ö i Indonesien, lat 0,35, long 127,65), 
 Pulau Tawa (ö i Indonesien, lat -0,27, long 127,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar